(1918-1984), soldat allemand décoré de la Croix de chevalier de la Croix de fer ;
 , homme d'affaires australien ;
 Marie Siegling (1824-1920), compositrice américaine ;
  (1839-1894), législateur et avocat américain.

Patronyme allemand